«Козенца» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии B, втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1914 году. 

Домашние матчи проводит на арене «Стадио Сан Вито», вмещающем 20 987 зрителей. «Козенца» никогда в своей истории не поднимался в Серию A, лучшим достижением клуба в Серии B стало 5-е место в сезоне 1991/92. Обладатель Кубка Италии серии Lega PRO 2014/15, в финале был обыгран «Комо» 1:0.

Состав 

По состоянию на 23 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 
 
 / Аттилио Демария
  Марк Эдусей
  Джанлуиджи Лентини
  Кристиано Лукарелли
  Стефано Морроне
  Микеле Падовано
  Стефано Фьоре
  Мариус Станкевичюс
  Пауло да Сильва

Известные тренеры 

  Дьюла Женгеллер
  Альберто Дзаккерони
  Луиджи Симони

Ссылки 
 

Футбольные клубы Италии